Грома:

 Грома — измерительный инструмент. Фиксирует линию север-юг по солнцестоянию в заданной точке.
 Грома — один из тибето-бирманских языков восточных Гималаев.